Е́лгава — многозначный термин.

 Елгава — город в Латвии.
 Елгава — железнодорожная станция в Елгаве.
 Елгава — аэродром в Елгаве.
 «Елгава» — футбольный клуб из Елгавы.
 «Елгава-Монарх» — мини-футбольный клуб, участник чемпионата Латвии в 2010—2011 годах.

См. также